

Patronyme 

 Andrew Musgrave (1990-), fondeur britannique ;
 Anthony Musgrave, gouverneur de Colombie-Britannique de 1869 à 1871 ;
 Marilyn Musgrave (1949-), femme politique américaine ;
 Richard Musgrave (1910-2007), économiste américain ;
 Richard Musgrave (1757-1818), écrivain et homme politique irlandais ;
 Rosamund Musgrave (1986-), fondeuse britannique ;
 Story Musgrave (1935-), astronaute américain ;
 Thea Musgrave (1928-), compositrice écossaise ;
  (1977-), joueuse de tennis australienne ; 
 Victor Musgrave (1919-1984), poète britannique.

Divers 
 Musgrave Group, un grossiste irlandais en produits alimentaires

Titre 

 Le Rituel des Musgrave, l'une des cinquante-six nouvelles de Sir Arthur Conan Doyle mettant en scène le détective Sherlock Holmes

Hydronyme 
 , une rivière de Papouasie-Nouvelle-Guinée
Patronyme anglais
Homonymie d'hydronyme